Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internazionali BNL d'Italia  2008 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Gaël Monfils (ultimo turno)
 Jonas Björkman (ultimo turno)
 Victor Hănescu (primo turno)
 Miša Zverev (ultimo turno)
 Juan Martín del Potro (Qualificato)
 Nicolás Lapentti (Qualificato)
 Arnaud Clément (ultimo turno)

 Evgenij Korolëv (Qualificato)
 Boris Pašanski (ultimo turno)
 Pablo Cuevas (Qualificato)
 Benjamin Becker (ultimo turno)
 Luis Horna (Qualificato)
 Olivier Patience (Qualificato)
 Édouard Roger-Vasselin (ultimo turno)

Qualificati 

 Olivier Patience
 Evgenij Korolëv
 Thomas Fabbiano
 Luis Horna

 Juan Martín del Potro
 Nicolás Lapentti
 Pablo Cuevas

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2008
ATP Tour 2008